Йордан може да се отнася за:

 Йордан (река), река в Близкия изток
 Йорданес, готски историк
 Йордан (консул 470 г.)
 Йордан (име), мъжко име